Étienne Wolff peut désigner :
 Étienne Wolff (1904-1996), biologiste français ;
 Étienne Wolff (né en 1957), latiniste français.

Références